Нико́ль Тере́за Фо́рестер (), урождённая — Шмидт (; 19 ноября 1972, Анн-Арбор, Мичиган, США) — американская актриса.

Биография 
Николь Тереза Шмидт родилась 19 ноября 1972 года в Анн-Арборе (штат Мичиган, США). В пятилетнем возрасте она начала заниматься танцами.

Карьера 
Николь дебютировала в кино в 1995 году, сыграв небольшую роль в научно-фантастическом сериале «Звёздный путь: Глубокий космос 9». Всего она сыграла в 32-х фильмах и телесериалах. Снимается под фамилией Форестер (фамилия её бабушки по отцовской линии). Один из известных фильмов, фильм «Злой».

Личная жизнь 
С 11 октября 2008 года Николь замужем за Полом Брауном. У супругов есть двое детей — дочь Фрэнсис Элинор Браун (род.11.02.2009) и сын Пол Уокер Браун-третий (род.14.10.2010).

Фильмография

Фильмы

Сериалы

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт 

Выпускники университета Западного Мичигана
Выпускники Американской академии драматического искусства
Киноактрисы США